Аксентьевская — название населённых пунктов в России:

 Аксентьевская — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Аксентьевская — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.